Rouvres ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Rouvres (Calvados) im Département Calvados
 Rouvres (Eure-et-Loir) im Département Eure-et-Loir
 Rouvres (Seine-et-Marne) im Département Seine-et-Marne

mit Namenszusatz:
 Rouvres-en-Multien im Département Oise
 Rouvres-en-Plaine im Département Côte-d'Or
 Rouvres-en-Woëvre im Département Meuse
 Rouvres-en-Xaintois im Département Vosges
 Rouvres-la-Chétive im Département Vosges
 Rouvres-les-Bois im Département Indre
 Rouvres-les-Vignes im Département Aube
 Rouvres-Saint-Jean im Département Loiret
 Rouvres-sous-Meilly im Département Côte-d'Or
 Rouvres-sur-Aube im Département Haute-Marne

Siehe auch:
 Rouvre